Le nom de Mike Peluso désigne plusieurs personnes :

 Mike Peluso (1965-), ancien hockeyeur américain.
 Mike Peluso (1974-), ancien hockeyeur américain.